Пеннекен () — французская фамилия.

Известные носители:
 Жюль Шарль Пеннекен (1864—1914) — французский скрипач и музыкальный педагог.
 Шарль Пеннекен (род. 1965) — французский поэт.